Каменщик — может означать:

 Каменщик — строительный рабочий, специалист по кирпичной, каменной кладке.
 «Каменщик» — прозвище неизвестного серийного убийцы.

Фамилия 
 Каменщик, Александра (род. 1988) — молдавская лыжница и биатлонистка.
 Каменщик, Дмитрий Владимирович (род. 1968) — председатель совета директоров аэропорта «Домодедово».

См. также 
 Вольный каменщик
 Каменщики